Charlotte Bøving er navnet på flere personer:
 Charlotte Bøving (skuespiller) (født 1964) – en dansk skuespiller og teaterinstruktør.
 Charlotte Bøving (læge) (født 1967) − en dansk læge.